Di seguito una lista di asteroidi dal numero 562001 al 563000 con data di scoperta e scopritore.

562001-562100 

|-
| 562001 - ||  || 26 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562002 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562003 - ||  || 14 gennaio 2012 || Elenin, L.
|-
| 562004 - ||  || 13 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 562005 - ||  || 27 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562006 - ||  || 1 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562007 - ||  || 8 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562008 Samtackeff ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 562009 - ||  || 21 dicembre 2011 || Skvarc, J.
|-
| 562010 - ||  || 28 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 562011 - ||  || 4 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 562012 - ||  || 1 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562013 - ||  || 2 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562014 - ||  || 27 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562015 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 562016 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562017 - ||  || 2 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 562018 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562019 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562020 - ||  || 7 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 562021 - ||  || 21 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 562022 - ||  || 27 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562023 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 562024 - ||  || 2 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562025 - ||  || 23 marzo 2003 || Stevens, B. L.
|-
| 562026 - ||  || 18 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562027 - ||  || 30 dicembre 2011 || CSS
|-
| 562028 - ||  || 30 ottobre 2006 || CSS
|-
| 562029 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562030 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562031 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562032 - ||  || 7 aprile 2008 || CSS
|-
| 562033 - ||  || 19 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562034 - ||  || 4 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562035 - ||  || 1 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562036 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 562037 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562038 - ||  || 2 ottobre 2010 || Holmes, R.
|-
| 562039 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 562040 - ||  || 28 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562041 - ||  || 9 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562042 - ||  || 24 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562043 - ||  || 9 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562044 - ||  || 5 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562045 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562046 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562047 - ||  || 3 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562048 - ||  || 18 novembre 2015 || Spacewatch
|-
| 562049 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562050 - ||  || 9 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 562051 - ||  || 4 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562052 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562053 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562054 - ||  || 16 novembre 2010 || CSS
|-
| 562055 - ||  || 6 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 562056 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562057 - ||  || 3 luglio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562058 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562059 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 562060 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 562061 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562062 - ||  || 16 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562063 - ||  || 27 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 562064 - ||  || 31 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562065 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562066 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 562067 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562068 - ||  || 16 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562069 - ||  || 4 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562070 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562071 - ||  || 24 agosto 2011 || OAM Observatory
|-
| 562072 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562073 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562074 - ||  || 30 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562075 - ||  || 17 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 562076 - ||  || 4 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562077 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 562078 - ||  || 4 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562079 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562080 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562081 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562082 - ||  || 16 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562083 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562084 - ||  || 5 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562085 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562086 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 562087 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 562088 - ||  || 30 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 562089 - ||  || 14 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562090 - ||  || 12 novembre 2015 || CSS
|-
| 562091 - ||  || 3 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562092 - ||  || 30 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562093 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562094 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562095 - ||  || 13 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562096 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562097 - ||  || 27 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562098 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562099 - ||  || 8 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562100 - ||  || 15 settembre 2007 || Spacewatch
|}

562101-562200 

|-
| 562101 - ||  || 23 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 562102 - ||  || 26 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 562103 - ||  || 19 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562104 - ||  || 15 novembre 2007 || CSS
|-
| 562105 - ||  || 28 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562106 - ||  || 13 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 562107 - ||  || 15 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562108 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562109 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562110 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 562111 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 562112 - ||  || 26 maggio 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 562113 - ||  || 24 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562114 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562115 - ||  || 26 agosto 2011 || Spacewatch
|-
| 562116 - ||  || 3 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562117 - ||  || 2 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 562118 - ||  || 12 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562119 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 562120 - ||  || 17 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 562121 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 562122 - ||  || 1 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562123 - ||  || 22 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562124 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562125 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562126 - ||  || 1 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562127 - ||  || 22 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562128 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562129 - ||  || 4 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562130 - ||  || 3 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562131 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 562132 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 562133 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 562134 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 562135 - ||  || 7 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 562136 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562137 - ||  || 5 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562138 - ||  || 24 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562139 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562140 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562141 - ||  || 20 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562142 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562143 - ||  || 30 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562144 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562145 - ||  || 6 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562146 - ||  || 6 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562147 - ||  || 22 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562148 - ||  || 18 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562149 - ||  || 30 marzo 2008 || CSS
|-
| 562150 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562151 - ||  || 26 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 562152 - ||  || 14 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562153 - ||  || 17 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 562154 - ||  || 12 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 562155 - ||  || 10 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562156 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562157 - ||  || 6 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562158 - ||  || 5 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562159 - ||  || 17 ottobre 2006 || CSS
|-
| 562160 - ||  || 12 ottobre 2015 || ESA OGS
|-
| 562161 - ||  || 18 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562162 - ||  || 7 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562163 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562164 - ||  || 14 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562165 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562166 - ||  || 26 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 562167 - ||  || 26 settembre 2006 || CSS
|-
| 562168 - ||  || 5 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562169 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562170 - ||  || 19 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562171 - ||  || 28 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562172 - ||  || 22 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562173 - ||  || 6 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562174 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562175 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562176 - ||  || 19 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562177 - ||  || 4 marzo 2008 || CSS
|-
| 562178 - ||  || 30 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562179 - ||  || 12 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562180 - ||  || 23 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 562181 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562182 - ||  || 26 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 562183 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562184 - ||  || 30 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562185 - ||  || 11 ottobre 2007 || CSS
|-
| 562186 - ||  || 21 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562187 - ||  || 20 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562188 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562189 - ||  || 22 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562190 - ||  || 31 gennaio 2004 || CINEOS
|-
| 562191 - ||  || 21 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562192 - ||  || 9 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562193 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562194 - ||  || 7 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562195 - ||  || 16 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562196 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562197 - ||  || 7 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562198 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562199 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562200 - ||  || 12 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|}

562201-562300 

|-
| 562201 - ||  || 9 ottobre 2011 || Gerke, V.
|-
| 562202 - ||  || 31 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562203 - ||  || 27 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562204 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562205 - ||  || 5 marzo 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 562206 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 562207 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 562208 - ||  || 8 luglio 2003 || NEAT
|-
| 562209 - ||  || 13 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 562210 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562211 - ||  || 8 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562212 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 562213 - ||  || 29 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 562214 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562215 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562216 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562217 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562218 - ||  || 16 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562219 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562220 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562221 - ||  || 17 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 562222 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562223 - ||  || 12 giugno 2004 || NEAT
|-
| 562224 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562225 - ||  || 29 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562226 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562227 - ||  || 21 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562228 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562229 - ||  || 31 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 562230 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 562231 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562232 - ||  || 25 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562233 - ||  || 12 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562234 - ||  || 8 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562235 - ||  || 29 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 562236 - ||  || 3 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562237 - ||  || 22 novembre 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 562238 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562239 - ||  || 11 febbraio 2000 || Cavadore, C., Colas, F.
|-
| 562240 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562241 - ||  || 20 dicembre 2011 || ESA OGS
|-
| 562242 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 562243 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562244 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562245 - ||  || 24 ottobre 2011 || CSS
|-
| 562246 - ||  || 16 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562247 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 562248 - ||  || 17 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562249 - ||  || 21 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562250 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562251 - ||  || 12 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562252 - ||  || 24 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562253 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562254 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 562255 - ||  || 8 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562256 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562257 - ||  || 21 gennaio 2012 || Elenin, L.
|-
| 562258 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562259 - ||  || 20 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562260 - ||  || 17 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562261 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 562262 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562263 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562264 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562265 - ||  || 24 agosto 2011 || OAM Observatory
|-
| 562266 - ||  || 8 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562267 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 562268 - ||  || 12 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562269 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562270 - ||  || 6 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562271 - ||  || 18 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562272 - ||  || 21 gennaio 2012 || Elenin, L.
|-
| 562273 - ||  || 17 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562274 - ||  || 8 dicembre 2015 || Hellmich, S., Mottola, S.
|-
| 562275 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562276 - ||  || 8 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 562277 - ||  || 28 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562278 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562279 - ||  || 2 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562280 - ||  || 19 luglio 2009 || OAM Observatory
|-
| 562281 - ||  || 22 gennaio 1993 || Spacewatch
|-
| 562282 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 562283 - ||  || 18 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562284 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562285 - ||  || 15 dicembre 2015 || PMO NEO Survey Program
|-
| 562286 - ||  || 12 maggio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 562287 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 562288 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562289 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562290 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562291 - ||  || 13 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562292 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562293 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562294 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562295 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562296 - ||  || 19 gennaio 2012 || CSS
|-
| 562297 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562298 - ||  || 22 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562299 - ||  || 3 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562300 - ||  || 8 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|}

562301-562400 

|-
| 562301 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 562302 - ||  || 14 dicembre 2010 || ESA OGS
|-
| 562303 - ||  || 14 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562304 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562305 - ||  || 28 ottobre 2006 || CSS
|-
| 562306 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562307 - ||  || 19 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562308 - ||  || 15 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562309 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562310 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562311 - ||  || 27 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562312 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562313 - ||  || 13 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 562314 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562315 - ||  || 27 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562316 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562317 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562318 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562319 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562320 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562321 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562322 - ||  || 11 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 562323 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562324 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562325 - ||  || 26 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 562326 - ||  || 10 febbraio 2007 || CSS
|-
| 562327 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562328 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562329 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562330 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562331 - ||  || 10 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562332 - ||  || 3 marzo 2003 || NEAT
|-
| 562333 - ||  || 3 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562334 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562335 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562336 - ||  || 22 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 562337 - ||  || 2 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 562338 - ||  || 4 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562339 - ||  || 23 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562340 - ||  || 12 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562341 - ||  || 4 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562342 - ||  || 1 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 562343 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 562344 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562345 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562346 - ||  || 1 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562347 - ||  || 3 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562348 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562349 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 562350 - ||  || 5 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562351 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562352 - ||  || 31 gennaio 2004 || SDSS Collaboration
|-
| 562353 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562354 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 562355 - ||  || 31 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562356 - ||  || 6 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562357 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562358 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562359 - ||  || 2 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562360 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562361 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562362 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562363 - ||  || 17 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562364 - ||  || 28 gennaio 2009 || CSS
|-
| 562365 - ||  || 23 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 562366 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 562367 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562368 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562369 - ||  || 30 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 562370 - ||  || 12 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562371 - ||  || 20 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562372 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562373 - ||  || 2 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562374 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562375 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 562376 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562377 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 562378 - ||  || 11 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 562379 - ||  || 20 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562380 - ||  || 14 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562381 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562382 - ||  || 19 novembre 2006 || CSS
|-
| 562383 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562384 - ||  || 14 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562385 - ||  || 4 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562386 - ||  || 4 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562387 - ||  || 2 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562388 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562389 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562390 - ||  || 10 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562391 - ||  || 7 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562392 - ||  || 7 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562393 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562394 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562395 - ||  || 14 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562396 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562397 - ||  || 9 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562398 - ||  || 9 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562399 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562400 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|}

562401-562500 

|-
| 562401 - ||  || 23 ottobre 2006 || CSS
|-
| 562402 - ||  || 19 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562403 - ||  || 16 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562404 - ||  || 25 febbraio 2012 || CSS
|-
| 562405 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 562406 - ||  || 28 novembre 2002 || AMOS
|-
| 562407 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562408 - ||  || 29 ottobre 2006 || CSS
|-
| 562409 - ||  || 12 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562410 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 562411 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562412 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562413 - ||  || 25 settembre 2014 || Holmes, R.
|-
| 562414 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562415 - ||  || 29 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562416 - ||  || 23 gennaio 2012 || CSS
|-
| 562417 - ||  || 18 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562418 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562419 - ||  || 30 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562420 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 562421 - ||  || 30 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562422 - ||  || 21 marzo 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 562423 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 562424 - ||  || 12 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562425 - ||  || 1 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562426 - ||  || 17 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562427 - ||  || 3 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562428 - ||  || 1 febbraio 2012 || CSS
|-
| 562429 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562430 - ||  || 5 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562431 - ||  || 4 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562432 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562433 - ||  || 14 ottobre 2010 || CSS
|-
| 562434 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562435 - ||  || 7 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562436 - ||  || 31 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562437 - ||  || 14 novembre 2002 || NEAT
|-
| 562438 - ||  || 16 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562439 - ||  || 26 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562440 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562441 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 562442 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 562443 - ||  || 20 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562444 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562445 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562446 Pilinszky ||  || 30 settembre 2014 || K. Sárneczky, P. Székely
|-
| 562447 - ||  || 20 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562448 - ||  || 26 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 562449 - ||  || 9 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562450 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 562451 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562452 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562453 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562454 - ||  || 29 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562455 - ||  || 4 maggio 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 562456 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562457 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562458 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 562459 - ||  || 24 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562460 - ||  || 21 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562461 - ||  || 31 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562462 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 562463 - ||  || 23 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562464 - ||  || 7 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562465 - ||  || 10 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562466 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562467 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562468 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562469 - ||  || 20 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562470 - ||  || 14 novembre 2006 || CSS
|-
| 562471 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562472 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562473 - ||  || 14 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562474 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 562475 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562476 - ||  || 11 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 562477 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562478 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562479 - ||  || 14 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562480 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562481 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562482 - ||  || 16 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 562483 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562484 - ||  || 1 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562485 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562486 - ||  || 19 novembre 2006 || CSS
|-
| 562487 - ||  || 4 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562488 - ||  || 15 gennaio 2007 || Mauna Kea
|-
| 562489 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 562490 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562491 - ||  || 14 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562492 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562493 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 562494 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562495 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562496 - ||  || 12 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562497 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562498 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562499 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562500 - ||  || 24 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|}

562501-562600 

|-
| 562501 - ||  || 27 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562502 - ||  || 10 dicembre 2015 || Ory, M.
|-
| 562503 - ||  || 1 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 562504 - ||  || 20 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562505 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 562506 - ||  || 3 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562507 - ||  || 20 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 562508 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 562509 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 562510 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 562511 - ||  || 14 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 562512 - ||  || 19 settembre 2010 || Bickel, W.
|-
| 562513 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562514 - ||  || 3 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562515 - ||  || 11 ottobre 2007 || CSS
|-
| 562516 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562517 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562518 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562519 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562520 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562521 - ||  || 6 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562522 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562523 - ||  || 2 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 562524 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562525 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 562526 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 562527 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 562528 - ||  || 30 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562529 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562530 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562531 - ||  || 14 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562532 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562533 - ||  || 22 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562534 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562535 - ||  || 2 gennaio 2008 || Bickel, W.
|-
| 562536 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 562537 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562538 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562539 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562540 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562541 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 562542 - ||  || 11 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 562543 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562544 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562545 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562546 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562547 - ||  || 17 aprile 2009 || CSS
|-
| 562548 - ||  || 1 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562549 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562550 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562551 - ||  || 22 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 562552 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562553 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562554 - ||  || 26 settembre 2006 || CSS
|-
| 562555 - ||  || 17 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562556 - ||  || 26 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562557 - ||  || 12 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562558 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 562559 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562560 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562561 - ||  || 30 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 562562 - ||  || 12 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562563 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562564 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562565 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562566 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562567 - ||  || 16 novembre 2006 || CSS
|-
| 562568 - ||  || 10 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562569 - ||  || 26 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 562570 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562571 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562572 - ||  || 30 agosto 2000 || La Silla
|-
| 562573 - ||  || 22 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562574 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562575 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562576 - ||  || 18 dicembre 2007 || Pauwels, T.
|-
| 562577 - ||  || 4 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562578 - ||  || 1 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562579 - ||  || 8 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 562580 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 562581 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562582 - ||  || 15 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562583 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562584 - ||  || 15 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562585 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562586 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562587 - ||  || 3 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 562588 - ||  || 21 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562589 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562590 - ||  || 24 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562591 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562592 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562593 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 562594 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562595 - ||  || 6 febbraio 2008 || CSS
|-
| 562596 - ||  || 25 febbraio 2012 || Elenin, L.
|-
| 562597 - ||  || 13 marzo 2013 || Flagstaff
|-
| 562598 - ||  || 4 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562599 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 562600 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|}

562601-562700 

|-
| 562601 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562602 - ||  || 30 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562603 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562604 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 562605 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562606 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562607 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 562608 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 562609 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562610 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562611 - ||  || 21 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562612 - ||  || 2 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562613 - ||  || 13 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 562614 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 562615 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562616 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 562617 - ||  || 14 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562618 - ||  || 25 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562619 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 562620 - ||  || 28 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562621 - ||  || 3 novembre 2010 || Elenin, L.
|-
| 562622 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 562623 - ||  || 30 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 562624 - ||  || 18 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562625 - ||  || 6 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562626 - ||  || 21 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 562627 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562628 - ||  || 6 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562629 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562630 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 562631 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562632 - ||  || 13 ottobre 2005 || Bickel, W.
|-
| 562633 - ||  || 26 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562634 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562635 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562636 - ||  || 22 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 562637 - ||  || 26 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562638 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562639 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562640 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 562641 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562642 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562643 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562644 - ||  || 26 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 562645 - ||  || 21 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562646 - ||  || 20 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562647 - ||  || 25 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 562648 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562649 - ||  || 29 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562650 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 562651 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562652 - ||  || 2 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562653 - ||  || 19 gennaio 2012 || CSS
|-
| 562654 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562655 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562656 - ||  || 8 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 562657 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562658 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 562659 - ||  || 6 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562660 - ||  || 17 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562661 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 562662 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562663 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562664 - ||  || 22 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 562665 - ||  || 6 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562666 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562667 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562668 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562669 - ||  || 17 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562670 - ||  || 29 agosto 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562671 - ||  || 15 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 562672 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 562673 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562674 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562675 - ||  || 10 gennaio 2002 || Cima Ekar
|-
| 562676 - ||  || 9 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 562677 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562678 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562679 - ||  || 14 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 562680 - ||  || 6 aprile 2008 || CSS
|-
| 562681 - ||  || 28 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562682 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 562683 - ||  || 4 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562684 - ||  || 11 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562685 - ||  || 18 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562686 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 562687 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562688 - ||  || 2 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562689 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562690 - ||  || 7 giugno 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 562691 - ||  || 14 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562692 - ||  || 6 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 562693 - ||  || 11 novembre 2004 || CSS
|-
| 562694 - ||  || 31 dicembre 2015 || Spacewatch
|-
| 562695 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 562696 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562697 - ||  || 18 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562698 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562699 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562700 - ||  || 22 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

562701-562800 

|-
| 562701 - ||  || 3 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562702 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562703 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562704 - ||  || 11 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562705 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 562706 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562707 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562708 - ||  || 18 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 562709 - ||  || 16 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562710 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562711 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 562712 - ||  || 25 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562713 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562714 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 562715 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562716 - ||  || 25 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562717 - ||  || 30 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 562718 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562719 - ||  || 6 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562720 - ||  || 3 dicembre 2010 || CSS
|-
| 562721 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562722 - ||  || 25 settembre 2014 || CSS
|-
| 562723 - ||  || 20 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 562724 - ||  || 4 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562725 - ||  || 5 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562726 - ||  || 11 marzo 2008 || CSS
|-
| 562727 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562728 - ||  || 29 agosto 2005 || Boattini, A.
|-
| 562729 - ||  || 18 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562730 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562731 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562732 - ||  || 23 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562733 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562734 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562735 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562736 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562737 - ||  || 29 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 562738 - ||  || 17 gennaio 2004 || AMOS
|-
| 562739 - ||  || 22 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562740 - ||  || 26 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562741 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562742 - ||  || 11 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562743 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 562744 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562745 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562746 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562747 - ||  || 1 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562748 - ||  || 4 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562749 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562750 - ||  || 12 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 562751 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562752 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 562753 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562754 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 562755 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562756 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 562757 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562758 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562759 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562760 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562761 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562762 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562763 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562764 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562765 - ||  || 4 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 562766 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562767 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562768 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562769 - ||  || 24 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562770 - ||  || 29 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 562771 - ||  || 20 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562772 - ||  || 9 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 562773 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562774 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562775 - ||  || 10 novembre 2010 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 562776 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562777 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562778 - ||  || 25 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562779 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562780 - ||  || 20 aprile 1993 || Spacewatch
|-
| 562781 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562782 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562783 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562784 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562785 - ||  || 4 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562786 - ||  || 27 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562787 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562788 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562789 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562790 - ||  || 7 aprile 2008 || CSS
|-
| 562791 - ||  || 3 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562792 - ||  || 11 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562793 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562794 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562795 - ||  || 29 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562796 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562797 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562798 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 562799 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562800 - ||  || 11 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|}

562801-562900 

|-
| 562801 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562802 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562803 - ||  || 13 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562804 - ||  || 28 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 562805 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562806 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562807 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562808 - ||  || 8 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 562809 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562810 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562811 - ||  || 17 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562812 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562813 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562814 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562815 - ||  || 3 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 562816 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562817 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 562818 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562819 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562820 - ||  || 22 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 562821 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562822 - ||  || 26 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562823 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 562824 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562825 - ||  || 12 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562826 - ||  || 1 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562827 - ||  || 4 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562828 - ||  || 2 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562829 - ||  || 20 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562830 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562831 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562832 - ||  || 6 marzo 2008 || CSS
|-
| 562833 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562834 - ||  || 11 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562835 - ||  || 24 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562836 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562837 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562838 - ||  || 12 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562839 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 562840 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 562841 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562842 - ||  || 29 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 562843 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562844 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562845 - ||  || 18 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 562846 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 562847 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562848 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 562849 - ||  || 22 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562850 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562851 - ||  || 26 ottobre 2014 || Cueva, I. d. l., Ferrer, J. L.
|-
| 562852 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562853 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562854 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562855 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562856 - ||  || 28 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562857 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562858 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562859 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562860 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562861 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562862 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562863 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562864 - ||  || 30 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562865 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562866 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 562867 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562868 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 562869 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562870 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562871 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 562872 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562873 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 562874 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562875 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562876 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562877 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 562878 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562879 - ||  || 11 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 562880 - ||  || 10 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562881 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562882 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562883 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562884 - ||  || 25 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 562885 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562886 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562887 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562888 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 562889 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 562890 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562891 - ||  || 22 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 562892 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562893 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562894 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562895 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 562896 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562897 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562898 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 562899 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562900 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

562901-563000 

|-
| 562901 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562902 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562903 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562904 - ||  || 4 novembre 2013 || PMO NEO Survey Program
|-
| 562905 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 562906 - ||  || 22 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562907 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 562908 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562909 - ||  || 9 dicembre 2015 || ESA OGS
|-
| 562910 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562911 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562912 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562913 - ||  || 28 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562914 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562915 - ||  || 18 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562916 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 562917 - ||  || 15 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562918 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562919 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 562920 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562921 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562922 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562923 - ||  || 1 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562924 - ||  || 27 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 562925 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562926 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562927 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562928 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562929 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562930 - ||  || 14 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562931 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562932 - ||  || 12 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562933 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562934 - ||  || 10 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562935 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562936 Bródyimre ||  || 3 settembre 2010 || Kuli, Z.
|-
| 562937 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 562938 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562939 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562940 - ||  || 22 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562941 - ||  || 14 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 562942 - ||  || 20 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562943 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 562944 - ||  || 13 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 562945 - ||  || 15 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562946 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562947 - ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 562948 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562949 - ||  || 13 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562950 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562951 - ||  || 4 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562952 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 562953 - ||  || 26 febbraio 2012 || Rinner, C.
|-
| 562954 - ||  || 29 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 562955 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562956 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 562957 - ||  || 14 settembre 2007 || CSS
|-
| 562958 - ||  || 14 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562959 - ||  || 26 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562960 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562961 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562962 - ||  || 26 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562963 - ||  || 29 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562964 Hudin ||  || 3 giugno 2014 || Vaduvescu, O.
|-
| 562965 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562966 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 562967 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 562968 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562969 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562970 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562971 Johannhagen ||  || 23 febbraio 2012 || K. Černis, R. P. Boyle
|-
| 562972 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 562973 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 562974 - ||  || 20 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 562975 - ||  || 11 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 562976 - ||  || 29 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 562977 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562978 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562979 Barabásmiklós ||  || 3 settembre 2010 || K. Sárneczky, Z. Kuli
|-
| 562980 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562981 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562982 - ||  || 29 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 562983 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562984 - ||  || 9 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 562985 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 562986 - ||  || 28 dicembre 2011 || Bernasconi, L.
|-
| 562987 - ||  || 24 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 562988 - ||  || 29 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562989 - ||  || 24 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562990 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 562991 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562992 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562993 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562994 - ||  || 12 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562995 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 562996 - ||  || 29 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 562997 - ||  || 25 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562998 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 562999 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563000 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0562001